Столбищенская волость () — административно-территориальная единица в составе Казанского уезда Казанской губернии и Арского кантона Татарской АССР.

Волостное правление и квартира полицейского урядника располагались в селе Столбище.

В настоящее время территория волости находится в составе Приволжского и Советского районов Казани и Лаишевского и Пестречинского районов РТ.

География 
Волость находилась в южной части уезда, граничила на севере с Воскресенской и Кощаковской волостями, на западе — с Кулаевской волостью Казанского уезда и Державинской волостью Лаишевского уезда, на юге — с Астраханской волостью Лаишевского уезда, на западе (по Волге) — с Ташёвской и Теньковской волостями Свияжского уезда.

История 
Волость была образована после 1860-х гг. С 1920 года — в Арском кантоне ТАССР; в 1924 году к ней были присоединены 2 селения (Матюшино Воскресенской волости и Сокуры Державинской волости Лаишевского кантона).

Упразднена в 1927 году, территория вошла в состав Воскресенского района ТАССР.

Население 

Национальный состав (1885): русские — 11 486 чел. (100,00%).

Национальный состав (1920, в границах 1925 года): русские — 16 848 чел. (99,21%), татары — 5 чел. (0,02%), прочие народности — 130 чел. (0,77%).

Населённые пункты 
В январе 1919 года на территории волости образованы сельсоветы, число которых в 1923 году составляло 15 (Столбищенский, Усадский, Малокабанский, Большекабанский, Куюковский, Александровский, Саламыковский, Степановский, Читаковский, Кунтечский, Никольский, Сапугольский, Пигольский, Тарлашинский, Ковалинский).

Экономика 

На 1904 г. на территории волости находилось 6 церквей. В 9 земских, 2 церковно-приходских школах и 2 школах грамоты обучались 590 мальчиков и 234 девочки.

В 1914 г. в 2585 дворах волости насчитывалось 2872 лошади, 8327 овец, 3356 свиней и 2586 голов рогатого скота; за крестьянами числилось 30208 десятин удобной земли.

В 1909 г. было в Куюках и Кунтечах были основаны кредитные товарищества; на 1913 год в них состояло 1628 человек.

Транспорт 

Через волость проходил Казанско-Бугурусланский почтовый тракт; в Столбищах находилась почтовая станция этого тракта.

Люди, связанные с волостью

Примечания 

Волости Казанского уезда